Светско првенство у ватерполу за мушкарце 2015. одржано је у оквиру Светског првенства у воденим спортовима од 27. јула до 8. августа у Казању, у Русији. Бранилац титуле је Мађарска. Укупно је учествовало 16 репрезентација широм света које су играле на 2 базена који се налазе у Казању.

Земље учеснице 
Африка
 
Америка
 
 
 
 
Азија
 
 
 
Европа
 
 
 
 
 
 
 
Океанија

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршница 
 Сва времена су по средњоевропском времену

Разигравање

Разигравање од 5. до 8. мјеста

Разигравање од 9. до 12. мјеста

Разигравање од 13. до 16. мјеста

Плеј-оф

Четвртфинале

Полуфинале од 13. до 16. мјеста

Полуфинале од 9. до 12. мјеста

Полуфинале од 5. до 8. мјеста

Полуфинале

Утакмица за 15. мјесто

Утакмица за 13. мјесто

Утакмица за 11. мјесто

Утакмица за 9. мјесто

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Статистика

Састав побједничких екипа

Види још 
 Светско првенство у воденим спортовима 2015.

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у 2015.
Ватерполо у Русији
Спорт у Казању
Чланци на ијекавици